

Algérie et Maroc 
 Tour d'Algérie, couru de 1929 à 1953
 Fête de Relizane Algérie, couru de 1895 à 1910
 Grand Prix des fêtes d'Eckmuhl, Algérie, couru de 1895 à 1912
 Grand Prix d'Arzew Algérie, couru de 1911 à 1922
 Grand Prix des conscrits de Mostaganem, Algérie, 1912
 Grand Prix de Perregaux, Algérie, 1925
 Blida Alger, Algérie, 1925
 Tour d'Oranie, Algérie, couru de 1924 à 1936
 Grand Prix du VS musulman / Alger, Algérie, couru en 1948
 Orléansville Alger, Algérie, couru de 1895 à 1910
 Grand prix de Tizzi Ouzzou, Algérie, 1925
 Circuit du Maroc, Maroc, 1922
 Grand Prix Cycliste Algérien, 1934
 Grand prix de Bône, Algérie, couru de 1924 à 1934
 Grand Prix Cycliste d'Oranie, 1935
 Grand Prix Soler, Algérie, 1914
 Grand prix la Française, Algérie, 1912
 Grand prix ALCYON à Sidi Bel Abbès, Algérie, 1913
 Sidi Bel Abbès-Bourkanéfis, Algérie, 1914
 Sidi Bel Abbès-Bourkanéfis-Sidi Bel Abbes, Algérie, 1916
 Grand prix de l'écho d'Alger, Algérie, couru de 1926 à 1956
 Circuit d'Aïn-Temouchent, Algérie, couru de 1949 à 1955
 Grand Prix d'Alger, Algérie, couru de 1959 à 1960

Allemagne

Australie et Nouvelle Zélande 
Christchurch Dunedin Nouvelle Zélande 1909

Paramatia Sydney Australie couru de 1908 à 1912

Autriche 

 Laventhaler Saint-rassenrennen, couru de 1998 à 2001 
 Wien-Graz-Wien, couru de 1949 à 1952
 Volkermarkter radsporttage, couru de 1998 à 2000

Belgique

Espagne

États-Unis

France

Courses inter-régionales ou France-étranger

Courses régionales du Centre

Courses régionales d'Île-de-France

Courses régionales de l'Ouest

Courses régionales du Sud-Ouest

Courses régionales du Midi

Courses régionales du Sud-Est

Courses régionales de l'Est et du Nord-Est

Courses régionales du Nord

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal 
              
 Grand Prix Jornal Noticias, couru de 1979 à 2001 
 Madrid-Lisbonne, couru de 1939

Royaume-Uni 
 Prudential Tour, couru de 1998 à 1999
 Wincanton Classic, couru de 1989 à 1997

Suisse

Autres courses 
 Boland Bank Tour (Afrique du Sud), couru de 1993 à 1997
 Grand Prix Leptis-Magna / Tripoli (Libye), couru de 1940
 Rapport Toer (Afrique du Sud), couru de 1993, couru de 2000
 Tour d'Europe, couru de 1954 à 1956
 Tour d'Irlande, couru de 1985 à 1992
 Tour de Norvège (Norvège), couru de 1984 à 1992
 Tour de la Nouvelle France (Canada), couru de 1971 à 1972
 Tour de Wellington (Nouvelle-Zélande), couru de 1999 à 2001
 Vuelta ciclista Argentina  (Argentine), couru de 1952
 Grand Prix des Amériques (Canada), couru de 1988 à 1992
 Grand Prix de Monaco, couru de 1949 à 1983
 Course de la Paix, courue de 1948 à 2006

Notes et références 

Liste en rapport avec le cyclisme